«Дедушка и я» () — мексиканская 90-серийная мелодрама 1992 года производства Televisa.

Краткое содержание 
Даниэль — бедный мальчик-сирота, живущий на улице с собакой Ансельмо. Он знакомится с девочкой из богатой семьи Алехандрой и с доном Хоакином, когда-то знаменитым музыкантом, а теперь — сварливым стариком из дома престарелых, которого Даниэль сразу называет «дедом». Детей ждут крепкая дружба, приключения, открытия и мудрые советы дона Хоакина, который, как оказалось, действительно родной дедушка мальчика.

Создатели сериала

Актёрский состав

В главных ролях 
 Хорхе Мартинес де Ойос — Дон Хоакин
 Гаэль Гарсия Берналь — Даниэль
 Людвига Палета — Алехандра

В остальных ролях и эпизодах 
 Адальберто Мартинес — Лукас
 Эванхелина Элисондо — София
 Альфонсо Итурральде — Рене
 Рауль Буэнфил — Дамиан
 Беатрис Морено — Лола
 Марсело Буке — Херардо
 Иветте Проаль — Иоланда
 Гектор дель Пуэрто — Дон Лупе
 Франсес Ондивьела — Фернанда
 Венди де лос Кобос — Маура
 Лео Рохо — Рауль
 Хесус Варгас — Адвокат Фонсека
 Антонио Брильяс † — Падре Хосе
 Хосефина Эскобедо † — Сестра Лисарди
 Алан Гутьеррес — Росендо
 Флор Эдуарда Гуррола — Ёя
 Хулиан де Тавира — Эмилиано
 Хорхе Поса — Перисо
 Освальдо Бенавидес — Пако
 Эухенио Польговски — Эухенио
 Фелипе Коломбо — Фелипин
 Билли Мендес — Билли
 Диего Луна — Луис
 Хорхе Феган †
 Барбара Эйбеншутс — Тереса
 Тереса Гисар — Монха †
 Ада Карраско † — Энрикуэта
 Беатрис Олеа — Алисия
 Марсела Фикероа — Регистраторша
 Кейко Дюран — Мирна
 Элизабет Суньига — Роса
 Майя Мишальска — Летисия#1
 Майя Соулс — Летисия#2
 Лорена Шелли — Маэстра
 Манолита Саваль †
 Ана Офелия Мургуйя
 Хосе Эскандон — Адвокат Кастильо
 Хорхе Салинас — Эрнесто
 Густаво Косайн — Октавио
 Артуро Гисар — Падре Доминго
 Глория Морель † — Эстер
 Марикрус Нахера — Мать Адорасион
 Клаудия Ортега — Кандида
 Мирра Сааведра — Морайма
 Эдуардо Сантамарина — Улисес
 Хесус Карраско — Комиссар
 Гонсало Санчес — Роке Фонсека
 Доменика Палета — Элиса Канто
 Иоланда Вентура — Тереса
 Коннан — Играет самого себя

Административная группа

Либретто 
 Эдуардо Куирога — оригинальный текст
 Лорена Саласар — оригинальный текст
 Ксуитлацин Васкес — либретто

Режиссура 
 Хуан Карлос Муньос — режиссёр-постановщик

Операторская работа 
 Мануэль Руис Эспарса — оператор-постановщик

Музыка 
 Ампаро Рубин — композитор
 Людвига Палета — вокал

Администраторы 
 Педро Дамиан — генеральный продюсер
 Паулина Виеска Асуэла — ассоциированный продюсер

Награды и премии

TVyNovelas (1993) 
 Лучшая главная роль — Хорхе Мартинес де Ойос — ПОБЕДА.
 Лучшая детская роль — Гаэль Гарсия Берналь — ПОБЕДА, Людвига Палета — ПОБЕДА, Флор Эдварда Гуррола — Номинирована.

Ремейки 
В 2003 году телекомпания Televisa сняла ремейк сериала под названием Немного блошек.

Дубляж на русский язык 
На русский язык сериал был дублирован компанией Русское видео на ПТБ Леннаучфильм. Телесериал озвучили Елена Шульман, Светлана Шейченко и Николай Буров. Премьера состоялась на телеканале 2х2 21 октября 1995 года, показ был завершён 9 августа 1997 года по причине того, что в неделю демонстрировалась 1 серия. Чуть позже данный телесериал был повторён на телеканале Мир.

Примечания

Ссылки 
 Дедушка и я на Альма-Латина 

Телесериалы по алфавиту
Телесериалы Мексики 1992 года
Теленовеллы Televisa
Теленовеллы Мексики
Теленовеллы — лауреаты премии TVyNovelas (Мексика)
Телесериалы на испанском языке